Schwarzwaldbahn ist der Name folgender Bahnstrecken:

 Schwarzwaldbahn (Baden), Bahnstrecke Offenburg – Singen
 Schwarzwaldbahn (Württemberg), Bahnstrecke Stuttgart-Zuffenhausen – Weil der Stadt – Calw

Siehe auch:
 Ostschwarzwaldbahn, siehe Nagoldtalbahn